Fräulein Else – film del 1929 diretto da Paul Czinner
Fräulein Else – film tv del 1970 diretto da Yvonne Lex
Fräulein Else – film del 1974 diretto da Ernst Hausman
La signorina Elsa (Fräulein Else) – film tv del 1987 diretto da Hans-Jürgen Syberberg
Fräulein Else – film del 2013 diretto da Anna Martinetz